Ми́кулаш Ко́нач (также Ко́начек) (, подписывался также ; около 1480—1546) — чешский писатель (главным образом переводчик) и типографщик, очень ценимый своими современниками. Перевёл на чешский язык ряд средневековых трактатов гуманистической направленности, а также — с латинского перевода — древнеиндийский эпос «Панчатантра». Напечатал ряд сочинений Яна Гуса и близких к нему авторов. В 1523 прекратил свою типографскую деятельность и занял место судьи. За свои литературные заслуги Конач был возведён в дворянское достоинство.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Переводчики прозы и драматургии на чешский язык
Родившиеся в 1480 году
Умершие в 1546 году